Mérens kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mérens-les-Vals, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Mérens, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien,